Pagola (en francès i oficialment Pagolle) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Arhantsusi, Uhartehiri i Lohitzüne-Oihergi al nord, Urdiñarbe a l'est, Jutsi a l'oest, Donaixti-Ibarre al sud-oest i Muskildi al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra